Дебърското мюфтийство () е едно от 13-те районни мюфтийства на Ислямската религиозна общност в Северна Македония. Центърът му е в град Дебър.

Храмове

Бележки